|-
| (45801) 2000 PF28||||4 серпня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45802) 2000 PV29||||5 серпня 2000||Обсерваторія Мауна-Кеа||Метью Холман
|-
| (45803) 2000 QH1||||23 серпня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (45804) 2000 QP2||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45805) 2000 QU18||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45806) 2000 QN20||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45807) 2000 QY20||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45808) 2000 QG24||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45809) 2000 QH28||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45810) 2000 QP32||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45811) 2000 QN38||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45812) 2000 QV39||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45813) 2000 QA45||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45814) 2000 QJ61||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45815) 2000 QF67||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45816) 2000 QO72||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45817) 2000 QM78||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45818) 2000 QG79||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45819) 2000 QL101||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45820) 2000 QQ102||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45821) 2000 QS114||||24 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45822) 2000 QQ116||||28 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45823) 2000 QC120||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45824) 2000 QB122||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45825) 2000 QW123||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45826) 2000 QX128||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45827) 2000 QV149||||25 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45828) 2000 QK157||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45829) 2000 QR166||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45830) 2000 QW181||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45831) 2000 QW184||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45832) 2000 QK186||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45833) 2000 QX188||||26 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45834) 2000 QU229||||31 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45835) 2000 RZ||2000 RZ||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45836) 2000 RT21||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45837) 2000 RD27||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45838) 2000 RV30||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45839) 2000 RQ37||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45840) 2000 RU44||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45841) 2000 RX55||||5 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45842) 2000 RC66||||1 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45843) 2000 RL73||||2 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45844) 2000 RN74||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45845) 2000 RM75||||3 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45846) 2000 RA96||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45847) 2000 RC96||||4 вересня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45848) 2000 SY11||||20 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45849) 2000 SG98||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45850) 2000 SH209||||25 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45851) 2000 SH239||||27 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45852) 2000 SG259||||24 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45853) 2000 SN263||||26 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45854) 2000 SR285||||23 вересня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45855) 2000 TA2||||3 жовтня 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (45856) 2000 TO38||||1 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45857) 2000 TH61||||2 жовтня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45858) 2000 UP7||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45859) 2000 UG13||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45860) 2000 UG27||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45861) 2000 UZ37||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45862) 2000 UQ51||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45863) 2000 UQ81||||24 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45864) 2000 UO97||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45865) 2000 UT97||||25 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45866) 2000 UX109||||31 жовтня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45867) 2000 VS17||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45868) 2000 VB20||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45869) 2000 VG34||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45870) 2000 VW37||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45871) 2000 VD38||||1 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45872) 2000 VR49||||2 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45873) 2000 VK61||||9 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45874) 2000 WM3||||17 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45875) 2000 WJ19||||25 листопада 2000||Обсерваторія Фаунтін-Гіллс||Чарльз Джулз
|-
| (45876) 2000 WD27||||26 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (45877) 2000 WR29||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45878) 2000 WX29||||23 листопада 2000||Бісейська станція космічного патрулювання||BATTeRS
|-
| (45879) 2000 WR33||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45880) 2000 WG49||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45881) 2000 WD55||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45882) 2000 WX61||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45883) 2000 WL87||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45884) 2000 WB93||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45885) 2000 WX95||||21 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45886) 2000 WL115||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45887) 2000 WS117||||20 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45888) 2000 WL130||||20 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45889) 2000 WU130||||20 листопада 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45890) 2000 WS169||||26 листопада 2000||Обсерваторія Дезерт-Бівер||Вільям Йон
|-
| (45891) 2000 WG178||||28 листопада 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45892) 2000 WR179||||26 листопада 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45893) 2000 XL7||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45894) 2000 XW15||||1 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45895) 2000 XV25||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45896) 2000 XT27||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45897) 2000 XB28||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45898) 2000 XQ49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45899) 2000 XS49||||4 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45900) 2000 YG10||||20 грудня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

45800